Лъв може да се отнася до:

 лъв (Panthera leo) – животно
 Лъв – съзвездие
 Лъв – един от дванадесетте зодиакални знаци

Папи 
 Лъв I (папа)
 Лъв II (папа)
 Лъв III
 Лъв IV (папа)
 Лъв V (папа)
 Лъв VI (папа)
 Лъв VII
 Лъв VIII
 Лъв IX
 Лъв X
 Лъв XI
 Лъв XII
 Лъв XIII

Монарси 
 Лъв (Спарта)
 Лъв I, известен и като Лъв Тракиеца – византийски император
 Лъв II - византийски император
 Лъв III Исавър - византийски император
 Лъв IV - византийски император
 Лъв V Арменец – византийски император
 Лъв VI Философ – византийски император
 Лъв I – арменски цар
 Лъв II – арменски цар
 Лъв III – арменски цар
 Лъв IV – арменски цар
 Лъв V – арменски цар
 Лъв VI – арменски цар